Ženská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Sloane Stephensová, která nestartovala pro rekonvalescenci po operaci levé nohy.

Vítězkou se stala 27letá sedmá nasazená Ukrajinka Lesja Curenková, jež ve finále zdolala francouzskou turnajovou dvojku Kristinu Mladenovicovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, když zvítězila i ve svém třetím finálovém duelu kariéry. Po turnaji figurovala na 41. příčce žebříčku WTA, osm míst za kariérním maximem. Proti Mladenovicové navýšila Ukrajinka poměr vzájemných vyhraných a prohraných zápasů na 4–1.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017